Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de La Ferronnays » :
 Le Régiment de La Ferronnays cavalerie.
 Le Régiment de La Ferronnays dragons.

Homonymie d'unités militaires